Дельфино (Delfino) — фамилия.

Известные носители 
 Дельфино, Агостино Джузеппе (1935—2020) — итальянский католический прелат.
 Дельфино, Джузеппе (1921—1999) — итальянский фехтовальщик, 4-кратный олимпийский чемпион.
 Дельфино, Карлос (род. 1982) — аргентинский баскетболист.
 Дельфино, Луи (1912—1968) — французский армейский генерал авиации, в году Второй мировой войны — командир полка «Нормандия — Неман».
 Дельфино, Мариано (род. 1977) — аргентинский теннисист
 Дельфино, Махандра (род. 1981) — венесуэльско-американская актриса и певица
 Майкл Дельфино (род. 1964) — герой сериала «Отчаянные домохозяйки».
 Сьюзан Дельфино (род. 1966) — героиня сериала «Отчаянные домохозяйки», супруга Майка Дельфино.